Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Christian Labit (manager)
 Patricio Noriega
 Steve Kefu

La saison 
Budget

Récit

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Matchs amicaux
 USA Perpignan - RC Narbonne :  0-21
 RC Narbonne - Colomiers rugby :  12-32

Pro D2 

|}

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleur réalisateur 
Clint Eadie : 192 points (34 pénalités, 0 drop, 25 transformations, 8 essais)

Meilleur buteur 
Clint Eadie : 152 points (34 pénalités, 0 drop, 25 transformations)

Meilleur marqueur 
Clint Eadie : 8 essais

Joueurs les plus sanctionnés
 -

Notes et références

Liens externes 

 Le tableau des transferts 2016 en Pro D2 sur allrugby.com
  Pro D2 - Le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
 Transferts lerugbynistere.fr

2016-2017
Narbonne